Thanasi Kokkinakis fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Rogério Dutra Silva derrotó en la final a Bjorn Fratangelo.

Cabezas de serie 

  Diego Schwartzman (Primera ronda)
  Lukáš Rosol (Primera ronda)
  Adrian Mannarino (Primera ronda)
  Taro Daniel (Primera ronda)

<ol start=5>
  Jordan Thompson ''(Primera ronda)
  Gastão Elias ''(Segunda ronda)
 ''' Rogério Dutra Silva (Campeón)
  Thiemo de Bakker ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Burdeos 2016